Ваккен () — посёлок (коммуна) в Германии, земля Шлезвиг-Гольштейн, в часе езды от города Гамбург.

Входит в состав района Штайнбург. Подчиняется управлению Шенефельд.  Население составляет 1822 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 7,1 км². Официальный код  —  01 0 61 107.

Город известен ежегодным метал-фестивалем Wacken Open Air, собирающем по 70-80 тысяч зрителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна